Dan O'Brien peut désigner :
 Daniel O'Brien (?-1693), 4e vicomte de clare, gentilhomme irlandais jacobite.
 Dan O'Brien (1947-), un écrivain américain
 Dan O'Brien (1966-), un décathlonien américain
 Daniel O'Brien (1986-), un humoriste américain

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme